Демши́нка — село Добринского района Липецкой области. Центр Демшинского сельского поселения. Стоит на левом берегу реки Плавицы.

Через Демшинку проходит автодорога Добринка — Средняя Матрёнка.

Основана не позднее начала XIX века переселенцами из бывшего города Демшинска (ныне Никольское Усманского района). Первоначально называлось Демшинскими Вы́селками .

С 1853 года Демшинка — село.

В 1892 году в селе построили каменную церковь Михаила Архангела (ныне ).

Население

Примечания

См. также 
 Демшино

Населённые пункты Добринского района